Цербер — охоронець брами Аїду.
 Цербер — вулкан.
 Цербер — навколоземний астероїд.
 Цербер — сузір'я.
 Цербер — кодова назва військово-морської операції Крігсмаріне із зухвалого прориву ескадри німецького флоту, що складалася з двох лінійних кораблів типу «Шарнгорст», важкого крейсера «Принц Ойген» та їхнього ескорту, з Бреста в Бретані до німецьких портів.

Див. також 
 Кербер (значення)